Kamanin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Kamanin (* 1978), russischer Handballspieler
 Iwan Kamanin (1850–1921), ukrainischer Historiker, Archivar und Paläograf
 Nikolai Petrowitsch Kamanin (1909–1982), sowjetischer Pilot und Leiter der Kosmonautenausbildung